Becedas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Becedas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Becedas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar